Carole Fin, née le , est une joueuse de kayak-polo internationale française.

Elle participe en 2008 au championnat de France N1F dans l'équipe du Niagara Canoë Kayak Club.

Sélections 

 Sélections en équipe de France espoir
 Championnats d'Europe 2007 : Médaille d'argent

Références

Voir aussi 
 Équipe de France de kayak-polo féminin
 

Joueuse française de kayak-polo
Sportive réunionnaise
Naissance en novembre 1988